Federico Guillermo de Hesse-Kassel (en alemán: Friedrich Wilhelm von Hessen-Kassel; Hanau, 20 de agosto de 1802-Praga, 6 de enero de 1875) fue el último príncipe elector y landgrave de Hesse-Kassel, de 1847 a 1866. Tenía también los títulos de gran duque de Fulda, príncipe de Hanau, príncipe de Hersfeld, príncipe de Fritzlar, príncipe de Isenburg, conde de Katzenelnbogen, conde de Nidda, conde de Diez, conde de Schaumburg, etc. Era hijo del príncipe Guillermo II de Hesse-Kassel y de Augusta de Prusia.

Fue un gobernante autoritario e impopular, pero su débil gobierno le impidió encumbrase en el poder. Fue el último gobernante de Hesse-Kassel, territorio que desaparecería como Estado independiente en 1866, cuando fue anexado por Prusia después de la guerra austro-prusiana.

Biografía 
El 30 de septiembre de 1831 alcanzó el gobierno de Hesse-Kassel como corregente al lado de su padre, pero de hecho fue desde entonces el único gobernante, puesto que su padre había abandonado Kassel para siempre para vivir una relación extramarital.

El gobierno de Federico Guillermo estuvo marcado desde el principio por las fricciones con el parlamento. A la muerte de Guillermo II en 1847, Federico Guillermo planeó un golpe de Estado para poder deponer la Constitución de 1831 y aumentar el poder monárquico, como antaño, pero fracasó por la negativa de los oficiales del ejército a participar.

En 1848 se vio obligado a aprobar varias leyes propuestas por el parlamento, entre las que se incluían la reforma fiscal proclive a bajar impuestos. El príncipe decidió cobrar los impuestos habituales pese a la oposición de los representantes. A consecuencia de eso, estalló una rebelión popular que obligó a Federico Guillermo a escapar de Kassel en septiembre de 1850. Pero en noviembre de ese año, un ejército austro-bávaro entró en Hesse y restituyó al príncipe en su sede gubernamental.

En la guerra austro-prusiana en 1866, se alineó militarmente con el bando austriaco. Las fuerzas prusianas invadieron Hesse-Kassel y capturaron al príncipe en su propia residencia de Wilhelmshöhe el 23 de julio de 1866, para después conducirlo como prisionero a Stettin (actual Polonia).

En los tratados con Prusia, Federico Guillermo pudo recuperar sus propiedades en Hesse-Kassel, pero perdió sus derechos dinásticos sobre el principado, y éste fue anexado totalmente a Prusia, desapareciendo como entidad independiente para siempre.

Tras la guerra, fijó su residencia en Bohemia, donde comenzó a conspirar secretamente contra el régimen prusiano. Sus planes fueron descubiertos y el gobierno de Prusia le confiscó sus propiedades particulares en 1869. Despojado de sus últimas posesiones, falleció en Praga en 1875, junto a su esposa, Gertrudis de Schaumburg.

Familia 
Desde 1831 vivió en matrimonio morganático con Gertrudis Falkenstein (1806-1882), quien no era de ascendencia noble, pero tras la boda fue elevada a condesa de Schaumburg y princesa de Hanau. La pareja tuvo 9 hijos:
 Augusta María Gertrudis (1829-1887), desposó en 1849 al príncipe Fernando Maximiliano III de Ysenburg-Büdingen-Wächtersbach, con descendencia.
 Alejandrina (1830-1871), desposó en 1851 al príncipe Félix de Hohenlohe-Öhringen, con descendencia.
 Federico Guillermo (1832-1889), casado morganáticamente dos veces; en primeras nupcias con Auguste Birnbaum en 1856, y en segundas nupcias en 1875 con Ludowika Gloede. Tuvo descendencia de su primer matrimonio.
 Mauricio (1834-1889), primer príncipe de Hanau. Desposó en 1875 con su amante, Ana von Lossberg, sin descendencia.
 Guillermo (1836-1902), sucedió a su hermano Mauricio como segundo príncipe de Hanau. Desposó en primeras nupcias en 1866 a la princesa Isabel de Schaumburg-Lippe, y en segundas nupcias en 1890 a la condesa Isabel de Lippe-Weissenfeld. No tuvo descendencia.
 María Augusta (1839-1917), desposó en 1857 al príncipe Guillermo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld, con descendencia.
 Carlos (1840-1905), tercer príncipe de Hanau. Desposó en 1882 a la condesa Herminia Grote, sin descendencia.
 Enrique (1842-1917), desposó morganáticamente en 1917 a Martha Riegel, sin descendencia.
 Felipe (1844-1914), desposó en 1875 a Albertine Hubatschek-Stauber, con descendencia.

Referencias 
 

Príncipes Electores de Hesse
Casa de Hesse-Kassel
Grandes maestres de la Orden del León dorado
Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica
Landgraves de Hesse-Kassel
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica